

Biografia  
Beth Hebert inizia lo studio del violino a Perth con Daphne Murnane, proseguendo con Margaret Gunson e Paul Wright alla University of Western Australia. Si perfeziona con Jan Sedivka in Tasmania e Philippe Borer in Svizzera. Ha vinto numerosi concorsi giovanili e Eisteddfods in Australia ed è stata per diversi anni la spalla della West Australian Youth Orchestra. Dal 1995 è membro permanente della West Australian Symphony Orchestra.

Collegamenti esterni